Religione
Bartolomé de Las Casas, un vescovo cattolico spagnolo, impegnato nella difesa dei nativi americani.

Geografia
Padre Las Casas (Cile), un comune del Cile;
Padre Las Casas (Repubblica Dominicana), un comune della Repubblica Dominicana